Live in Moscow:
 Live in Moscow — концертный альбом британской рок-группы Uriah Heep (1988).
 Live in Moscow — концертный сборник группы «Браво» (1994).
 Live in Moscow — концертный альбом группы «ДиДюЛя» (2006).
 Live in Moscow — концертный альбом группы Stone Sour (2007).
 Live in Moscow — альбом группы Red Elvises (2007).
 Live in Moscow — концертный альбом группы «Северный Флот» (2017).
 Live in Moscow — концертный альбом проекта Lindemann, выпущенный в 2021 году.